Kartezjusz
 Descartes (Indre i Loara) – miasto we Francji